Фабио Эскобар Бенитес ( ) — парагвайский футболист, игрок сборной Парагвая.

Карьера 
Начал профессиональную карьеру в составе футбольного клуба «Спортиво Сан-Лоренсо» в 2002 году. В 2003 году перешёл в чилийский клуб «Депортес Пуэрто-Монт», за который провел 31 матч и забил 7 мячей. После выступления в Чили, играл за много футбольных клубов: мексиканский «Толука», парагвайский «Насьональ» и эквадорский «Макара». С 2008 по 2009 год выступал за «Насьональ» из Асунсьона, за это время провёл в его составе 59 матчей, забил 25 мячей. В 2009 году перешёл в аргентинский «Атлетико Тукуман». За 2 года в его составе провел 25 матчей, забил 7 мячей. В период с 2010 по 2013 выступал за футбольные клубы: «Архентинос Хуниорс», «Гуарани» и «Атлетико Уила». В 2013 вернулся домой в Парагвай, где продолжил выступать за футбольные клубы «Депортиво Капиата», «Рубио Нью», «Спортиво Триниденсе», «Депортиво Сантани», «Спортиво Лукеньо», «Депортиво Капиата». В 2019 году стал свободным агентом.

C 2004 по 2008 года вызывался в национальную сборную. В ее составе провел 4 матча, 3 раза выходя на замену, и один раз в основе на товарищеский матч против сборной Кот-д’Ивуара.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Депортес Пуэрто-Монт»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Макара»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Депортиво Капиата»
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Депортиво Сантани»
Игроки ФК «Спортиво Триниденсе»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»